

Architettura 
 Duomo di Bamberga –  cattedrale della città di Bamberga

Arte 
 Cavaliere di Bamberga – statua equestre conservata nella cattedrale di Bamberga
 Evangeliario del Duomo di Bamberga – opera miniata capolavoro di arte ottoniana

Geografia 
 Bamberga – città extracircondariale della Baviera
 Circondario di Bamberga – circondario della Baviera 
 Principato vescovile di Bamberga – stato ecclesiastico parte del Sacro Romano Impero

Persone 
 Egilberto di Bamberga – vescovo cattolico tedesco patriarca di Aquileia
 Ottone di Bamberga – vescovo cattolico tedesco
 Maestro dell'Altare di Bamberga del 1429 – pittore anonimo tedesco attivo a Norimberga nella prima meta del XV secolo

Altro 
 Arcidiocesi di Bamberga – sede metropolitana della Chiesa cattolica in Germania
 Biblioteca di Stato di Bamberga – biblioteca di rilevanza regionale con sede a Bamberga
 Orchestra sinfonica di Bamberga – orchestra tedesca con sede a Bamberga
 Stazione di Bamberga – stazione ferroviaria di Bamberga
 Università Otto-Friedrich di Bamberga – università di Bamberga
 324 Bamberga – grande asteroide della Fascia principale